Трес Лагунас има више значења:

 Трес Лагунас (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Лагунас (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Лагунас (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Лагунас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Трес Лагунас (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Трес Лагунас (Запотитлан Таблас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Трес Лагунас (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Трес Лагунас (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику